Революционные комитеты (ревкомы) — временные властные органы, создаваемые большевиками и наделённые чрезвычайными полномочиями, действовавшие во время Гражданской войны в России. Сосредоточивали всю полноту гражданской и военной власти. В организации и деятельности их был использован опыт военно-революционных комитетов периода Октябрьской революции 1917 года.

Крупнейшими территориальными революционными комитетами были: Всеукраинский, Азербайджанский, Армянский, Сибирский, Дагестанский ревкомы, ревкомы БССР, Башкирской АССР, Грузии, ревком по управлению Киргизским краем. Также вводились губернские, уездные, волостные и сельские ревкомы.

2 января 1920 года Совет рабочей и крестьянской обороны постановил упразднить губернские и уездные революционные комитеты. Они могли быть сохранены лишь в порядке исключения и там, где это было продиктовано необходимостью. В Армении и Грузии, где советская власть окончательно победила лишь в конце 1920 — начале 1921, ревкомы создавались и в 1921 году. Сибирский революционный комитет функционировал по декабрь 1925 года. В некоторых районах Чечни ревкомы вводились и позднее, в частности в 1926 г.

Литература 
 [bse.sci-lib.com/article095921.html Большая Советская Энциклопедия, статья Революционные комитеты (чрезвычайные органы сов. власти)]

Примечания 

Революционные комитеты РСФСР